Les maladies spontanément résolutives sont des pathologies qui guérissent sans traitement.

Introduction 
De nombreuses maladies, dans l'espèce humaine, ont une guérison spontanée et ne justifient pas systématiquement un traitement médical ou un autre démarche thérapeutique « alternative », (ce qui n'exclut pas une aide médicamenteuse éventuelle, pour apaiser quelques symptômes : douleur ou fièvre par exemple).
Heureusement le corps humain a des capacités  de réaction immunologique ou de défense devant des agressions virales ou inflammatoires qui lui permettent de venir à bout de l'agent en cause.

Guérison spontanée 
Il faut différencier les maladies spontanément résolutives des guérisons spontanées, qui arrivent parfois, de maladies dont l'évolution se fait habituellement vers une aggravation. 
Sans parler de miracle, certaines maladies ont pu voir leur « potentiel évolutif s'éteindre », sans pour autant en comprendre toujours le processus. 
Par exemple, il arrive que certains cancers (sein, utérus) évoluent vers une nécrobiose aseptique et cela entraîne une destruction des cellules malignes (rôle des hormones endogènes ?, rôle vasculaire ?..).
les connaissances actuelles ne permettent pas encore d'expliquer exactement ce processus.

Liste 
Cette liste n'est pas exhaustive, elle présente les maladies les plus courantes, et quelques maladies rares, qui guérissent habituellement de façon spontanée.

Asthme dans sa forme aiguë avec l'agent causal allergique reconnu.
Rhume
Sarcoïdose
Rougeole, non compliquée
Rubéole
Roséole infantile
Varicelle
Hépatite A sur un foie non altéré par une autre pathologie.
Ulcère gastro-duodénal dans sa forme d'ulcère de stress, non compliquée.
Coryza et nombreuses maladies virales respiratoires.
Allergie
Gastro-entérite virale
Infection à CMV (cytomégalovirus), dans sa forme la plus souvent rencontrée, en dehors de la grossesse et chez l'adulte non immunodéprimé.
Herpès simplex  (attention aux cas particuliers que sont : l'Herpès génital lors d'un accouchement et la méningite herpétique)
Zona (attention au zona ophtalmique qui peut atteindre le nerf optique et au Zona otitique qui peut altérer le nerf auditif)
Migraine
 Certains condylomes (verrues) chez l'enfant : Molluscum contagiosum
 Maladie de Sneddon-Wilkinson. (pathologie rare :dermatose pustuleuse qui touche le tronc et les grands plis, associée à une gammapathie monoclonale à IgA).
 Purpura : purpura rhumatoïde de l'enfant (à ne pas confondre avec d'autres formes de purpura bien plus graves)
Maladie à coronavirus 2019

Conclusions 
Il faut rester conscient que même si certaines maladies vont évoluer vers la guérison, elles peuvent avoir des épisodes de complications (certaines formes mortelles en phase aiguë - heureusement rares - , surinfection, entraîner un dysfonctionnement avec des conséquences parfois vitales, altérer d'autres organes...) qui nécessitent de consulter, malgré tout, un médecin :
 Pour faire (ou confirmer) le diagnostic +++
 Pour évaluer les besoins thérapeutiques (médicaux, paramédicaux) adaptés, si nécessaire.

Parfois des examens complémentaires seront demandés afin de pouvoir suivre l'évolution et de surveiller l'apparition éventuelles de complications.
La prescription de traitements symptomatiques pourra être faite. Et il faut être prudent devant des thérapeutiques dites alternatives qui pourraient faire croire qu'elles vont apporter la guérison, alors que ces maladies guérissent spontanément dans la plupart des cas.

Références 

Maladie